

Física 
 Frequência — conceito da Física
 Frequência angular
 Modulação em frequência (sigla FM)
 Very Low Frequency (VLF, frequência muito baixa)
 LF (LF, low frequency, baixa frequência)
 Onda curta (HF, high frequency, alta frequência)
 Very High Frequency (VHF, very high frequency, frequência muito alta)
 Ultra High Frequency (UHF, ultra high frequency, frequência ultra alta)
 Micro-ondas (SHF, super high frequency, frequência super alta)
 Espectro de frequência
 Pente de frequência
 Máxima frequência utilizável
 Propagação de radiofrequência

Estatística 
 Frequência (estatística)
 Frequência relativa
 Frequência cumulativa
 Distribuição de Frequências ou Diagrama das Frequências
 Distribuição de frequências

Acústica 
 Fundamental ausente (frequência fundamental) — a frequência criada pelas cordas vocais
 Frequência fundamental ausente

Eletrônica 
 Frequência de corte (ou de meia potência)
 Frequência de ressonância
 Frequência central
 Resposta em frequência
 Conversor de frequência
 FSK (frequency-shift keying, modulação por chaveamento de frequência)

Televisão 
 Modulação por divisão ortogonal de frequência

Outros usos 
 Frequency, filme com Dennis Quaid, exibido em Portugal como Frequência
 Análise de frequência - conceito de criptografia
 Frequência cardíaca — conceito da medicina

Desambiguação